Horváth Ákos
 Horváth Ákos (1888–1952) költő, elbeszélő
 Horváth Ákos (1966) fizikus
 Horváth Ákos (1968) színész
 Horváth Ákos (1971) meteorológus
 Horváth Ákos (1981) kosárlabdázó
 Horváth Ákos (2006) úszó
 Horváth Ákos operaénekes
 Horváth Ákos rockzenész
hasonló nevűek
 Horváth Ákos Zoltán (1940) gépészmérnök

Jegyzetek